Tenisový turnaj ATP BMW Open 2011 se konal ve dnech 23. dubna - 1. května v německém Mnichově venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 450 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Michail Južnyj  (2. kolo)
  Stanislas Wawrinka (1. kolo)
  Marin Čilić (čtvrtfinále)
  Marcos Baghdatis (2. kolo)
  Florian Mayer (finále)
  Serhij Stachovskyj (2. kolo)
  Nikolaj Davyděnko (vítěz)
  Philipp Kohlschreiber (čtvrtfinále)

 Pavouk 
 Finálová fáze 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Michal Mertiňák /  Wesley Moodie (1. kolo)
  Serhij Stachovskyj /  Michail Južnyj (1. kolo)
  Robin Haase /  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Daniele Bracciali /  Potito Starace ''(1. kolo)

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

ATP World Tour 2011
BMW Open
Tenis v Německu v roce 2011